Озерки — посёлок в Нюксенском районе Вологодской области.

Входит в состав Нюксенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входил в Красавинское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Дмитриевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Нюксеницы по автодороге — 51 км. Ближайшие населённые пункты — Побоищное, Озерки, Матвеево.

По переписи 2002 года население — 170 человек (75 мужчин, 95 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Нюксенского района